Wallfahrtskirche Frauenberg steht für:

 Wallfahrtskirche Frauenberg an der Enns in Frauenberg, Gemeinde Ardning, Bezirk Liezen, Steiermark
 Wallfahrtskirche am Frauenberg bei Leibnitz in Seggauberg, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Wallfahrtskirche Maria Rehkogel in Frauenberg in Sankt Marein im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark